United League 1899–1900 var den fjerde og sidste sæson af den engelske fodboldliga United League. Ligaen havde deltagelse af syv hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turnerningen blev vundet af Wellingborough FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

De fleste af holdene spillede også i en anden liga denne sæson. Rushden FC, Kettering FC, Northampton Town FC og Wellingborough FC spillede i Midland League, mens Finedon Revellers FC og Rothwell Town Swifts FC spillede i Northamptonshire League i denne sæson.

Efter sæsonen blev ligaen nedlagt. Northhampton Town FC, Rushden FC, Wellingborough FC fortsatte i Midland League 1900-01, mens Kettering FC blev optaget i Southern League 1900-01. Rothwell Town Swifts FC og Finedon Revellers FC fortsatte i Northamptonshire League 1900-01.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - Archive 1899-1900  
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i United League
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900